

Geografia
 Holgate – borgo dell'Australia, situato nel Nuovo Galles del Sud
 Holgate – sobborgo di York, in Inghilterra, situato nella contea del North Yorkshire
 Holgate – villaggio degli Stati Uniti d'America, situato nello stato dell'Ohio
 Ghiacciaio Holgate – ghiacciaio situato nell'Alaska

Persone
 Claude Holgate – lottatore statunitense
 Mason Holgate – calciatore inglese
 Ron Holgate – basso-baritono e attore statunitense